Jasika (Zenica), een plaats in de gemeente Zenica in Bosnië-Herzegovina
 Jasika (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac